Wiedmann ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Wiedmann ist ein Berufsname zum frühneuhochdeutschen widman (=Bauer) und eine Variante zu Wiedemann.

Namensträger 
 Albert Wiedmann (1901–1970), österreichischer Dermatologe
 Bernd Wiedmann (1942–2009), deutscher Jurist und Kommunalpolitiker
 Frederik Wiedmann (* 1981), deutscher Komponist
 Gebhardt Wiedmann (1884–1965), deutscher Physiker
 Harald Wiedmann (* 1945), deutscher Manager und Rechtsanwalt
 Jost Wiedmann (1931–1993), deutscher Paläontologe
 Klaus-Peter Wiedmann (* 1952), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Siegfried K. Wiedmann (* 1938), deutscher Elektroingenieur
 Willy Wiedmann (1929–2013), deutscher Maler, Kirchenmaler, Bildhauer, Musiker, Komponist, Schriftsteller, Galerist
 Wolf Wiedmann-Schmidt (* 1979), deutscher Journalist und Buchautor

Siehe auch 
 Widmann
 Wiedemann

Weblinks 
 Wiedmann bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname